Libro de las Crónicas o Libros de Crónicas puede referirse a dos libros de la Biblia hebrea/Antiguo Testamento:
 I Crónicas.
 II Crónicas.